Бартоломью Бергерш (; до 1329 — 5 апреля 1369) — английский аристократ, 2-й барон Бергерш с 1355 года, один из рыцарей-основателей ордена Подвязки (1348 год). Участвовал в Столетней войне, в том числе в битвах при Креси в 1346 году и при Пуатье в 1356 году.

Биография 
Бартоломью Бергерш принадлежал к рыцарскому роду из Кента. Он был сыном 1-го барона Бергерша, носившего то же имя, и Элизабет де Верден. Бартоломью-младший родился до 1329 года; по альтернативной версии, это произошло в 1309 году, что противоречит данным о рождении матери Бергерша в 1305/06 году. В 1339 году Бартоломью начал военную службу, приняв участие в высадке короля Эдуарда III на континенте (это был первый поход в рамках Столетней войны). В 1342—1343 годах Бергерш воевал в Бретани, в 1346 году вместе с отцом сражался при Креси и участвовал в осаде Кале. За проявленную храбрость он получил опеку над рядом богатых поместий в Англии, а в 1348 год стал одним из рыцарей-основателей ордена Подвязки. В 1349 году сэр Бартоломью служил на юге Франции. В 1354 году он совершил паломничество в Палестину, выполнив данный ранее обет (согласно альтернативной версии, это было всего лишь нереализованное намерение); в 1355 году унаследовал земли и титул отца.

Бергерш был одним из командиров армии Чёрного принца, которая в 1356 году двинулась из Бордо на север, к Луаре. Накануне битвы при Пуатье он возглавил разведывательный рейд и разбил крупный французский отряд, взяв в плен 32 вражеских рыцаря. Барон проявил храбрость и в других стычках, а также в решающей битве. Он участвовал в континентальной экспедиции короля в 1359 году и в переговорах, закончившихся заключением мира в Бретиньи (1360 год). Известно, что, когда сэр Бартоломью ехал на переговоры, французы взяли его в плен, несмотря на наличие охранной грамоты; понадобилось вмешательство Эдуарда III, чтобы посол получил свободу.

В 1362 году Бергерш был одним из уполномоченных по делам Ирландии, в 1364 году участвовал во встрече в Дувре короля Франции Иоанна Доброго, вернувшегося в английский плен. В 1366 году Эдуард III направил его в Авиньон для переговоров с папой римским Урбаном V, потребовавшим выплаты накопившихся долгов Англии перед Святым престолом. Сэр Бартоломью умер 5 апреля 1369 года. Его похоронили, согласно предсмертному желанию, в часовне Богоматери Уолсингемского аббатства в Норфолке.

Семья 
2-й барон Бергерш был женат с 1332 года на Сесили Уэйленд, дочери Ричарда Уайленда. После смерти супруги в 1354 году он женился во второй раз (до 1366 года) на Маргарет, чьё происхождение неизвестно. У сэра Бартоломью родилась только одна дочь от первой жены — Элизабет (1332—1409), будущая жена Эдварда ле Диспенсера, 5-го барона Диспенсера.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Участники Войны за бретонское наследство
Участники битвы при Креси
Участники осады Кале (1346)
Участники битвы при Пуатье (1356)
Участники шевоше Эдуарда III (1359—1360)
Бароны Бергерш
Бароны Англии XIV века
Кавалеры ордена Подвязки
Бергерши